Чін () — корейське прізвище.
 Чін Гу — південнокорейський актор.
 Чін Ий Джон — 17-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Чін Се Йон — південнокорейська акторка і модель.
 Чін Сон Ю — південнокорейська шорт-трекістка.
 Чін Чон О — південнокорейський стрілець з пістолету, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища